Льзи — название населённых пунктов:

Россия 
 Льзи — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Льзи — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.

См. также 
 Большие Льзи 
 Малые Льзи